Jean Séguy (1914-1973) – linguista, docente e filologo francese
 Jean Séguy (1925-2007) – sociologo francese

Pagine correlate 
Séguy